Amerikai Egyesült Államok
 Eola (Illinois)
 Eola (Louisiana)
 Eola (Oregon)
 Eola (Texas)